MST — аббревиатура, которая может означать:
 Minimum Spanning Tree — минимальное остовное дерево.
 Multiple Spanning Tree (Protocol) — канальный протокол.
 Mountain Standard Time — горное время (UTC-7) в США.
 Magnetic secure transmission — технология бесконтактных платежей.
Monetary Standard - аббревиатура используемая в Microsoft Dynamics AX, означающая связь каких-либо данных с основной валютой, используемой в компании.